Евтич () — сербская фамилия. Это отчество происходит от имени Евфимий (сербский: Jevtimije / Јевтимије). Известные носители:

 Евтич, Александар (род. 1985) — сербский футболист, нападающий.
 Евтич, Боголюб (1886—1960) — премьер-министр Югославии.
 Евтич, Горан (род. 1978) — сербский актёр и режиссёр.
 Евтич, Дарко (род. 1993) — швейцарский футболист, полузащитник.
 Евтич, Живорад (1943—2000) — югославский футболист, защитник.
 Евтич, Миролюб (род. 1955) — сербский политолог, исламовед.

 Эль Маэстро, Нестор (урожд. Евтич; род. 1983) — английский футбольный тренер.
 Эль Маэстро, Никон (урожд. Евтич; род. 1993) — английский футболист и футбольный тренер. Брат Нестора Эль Маэстро.